Стенджер, Виктор (1935—2014) — американский астроном, специалист в области физики элементарных частиц, философ, атеист.
 Пэтти Стенджер (род. 1961) — американская профессиональная сваха и телевизионный продюсер собственного шоу.

См. также 
 Стендер